

Pessoas
Dora (cantora)
Dora the Explorer

Geografia 
Dora (Alabama)
Dora (Novo México)
Montalto Dora
Villar Dora
Mount Dora
 Rio Dora Baltea

Outros
668 Dora

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos